Alfonso Olaso – calciatore spagnolo, difensore
 Gabino Olaso Zabala – presbitero spagnolo agostiniano di origine basca
 Guillermo Olaso – tennista spagnolo
 Luis Olaso – calciatore spagnolo, centrocampista